Rönnskären kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnskären, Malax, Österbotten, 
 Rönnskären, Kimitoön, Åboland, 
 Västra och Östra Rönnskär i Helsingfors, Nyland, 
 Västra och Östra Rönnskär i Borgå, Nyland,

Se även
Rönnskär
Rönnskäret
Västra Rönnskär
Östra Rönnskär

Robotskapade Finlandförgreningar